Lassu István
 Lassu István (1956) agrármérnök, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
Lassú István
 Lassú István (1797–1852) statisztikai és földrajzi író,  irattári segéd, az MTA levelező tagja, olykor Lassu Istvánként hivatkoznak rá.
 Lassú István (1987) labdarúgó